Монфорт:
 Гуго фон Монфорт (1357—1423) — австрийский миннезингер эпохи позднего Средневековья.
 «Монфорт» — израильский хоккейный клуб из города Маалот-Таршиха.

См. также